El término LLC, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

En los Estados Unidos

 a "Limited Liability Company" o sociedad de responsabilidad limitada;

En las ciencias de la salud
 a las siglas de Leucemia Línfática Crónica, un tipo de leucemia o cáncer de la sangre que afecta a los glóbulos blancos o leucocitos;

En informática
 a las siglas del control de enlace lógico -en inglés, Logical Link Control-, la forma en que se transfiere la información.